Сезон ВНБА 2004 — стал 8-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом впервые стала команда «Сиэтл Шторм».

В регулярном чемпионате приняло участие 13 клубов, на один меньше, чем в прошлом, потому что после окончания предыдущего сезона была расформирована команда «Кливленд Рокерс». 17 апреля в Сикокасе (штат Нью-Джерси) на драфте ВНБА 2004 года под 1-м номером командой «Финикс Меркури» была выбрана защитник Дайана Таурази из университета Коннектикута. Под 2-м номером на том драфте клубом «Вашингтон Мистикс» была выбрана защитник Алана Бирд из университета Дьюка.

Регулярный сезон стартовал 20 мая матчем между командами «Миннесота Линкс» и «Сиэтл Шторм», в котором «Шторм» в упорной борьбе победили со счётом 88:85. 5 августа в Радио-сити-мьюзик-холле в Нью-Йорке вместо традиционного матча всех звёзд состоялась так называемая «Игра в Радио-Сити», в которой олимпийская сборная США переиграла команду звёзд женской НБА со счётом 74:58. MVP этого матча была признана Иоланда Гриффит, центровая «Сакраменто Монархс», которая за 18 минут, проведённых на паркете, собрала коллекцию из 11 очков и 15 подборов за сборную США. Регулярный сезон в том году закончился 19 сентября, MVP которого была признана центровая команды «Лос-Анджелес Спаркс» Лиза Лесли. Сьюзи Макконнелл, наставник клуба «Миннесота Линкс», была признана тренером года, а Дайана Таурази, первый номер драфта, из «Финикс Меркури» — новичком года. Официально сезон 2004 года завершился 12 октября, когда команда «Сиэтл Шторм» переиграла в решающей игре финальной серии до двух побед клуб «Коннектикут Сан», а MVP финала была признана защитник «Шторм» Бетти Леннокс.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ВНБА: Лиза Лесли, Лос-Анджелес Спаркс
 Самый ценный игрок финала: Бетти Леннокс, Сиэтл Шторм
 Новичок года ВНБА: Дайана Таурази, Финикс Меркури
 Лучший оборонительный игрок: Лиза Лесли, Лос-Анджелес Спаркс
 Самый прогрессирующий игрок: Келли Миллер, Шарлотт Стинг и Венди Палмер, Коннектикут Сан
 Приз за спортивное поведение: Тереза Эдвардс, Миннесота Линкс
 Тренер года: Сьюзи Макконнелл, Миннесота Линкс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Тина Томпсон (Хьюстон Кометс)
 Ф Лорен Джексон (Сиэтл Шторм) 
 Ц Лиза Лесли (Лос-Анджелес Спаркс)
 З Дайана Таурази (Финикс Меркури)
 З Сью Бёрд (Сиэтл Шторм)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Ф Свин Кэш (Детройт Шок)
 Ф Тамика Кэтчингс (Индиана Фивер)
 Ц Иоланда Гриффит (Сакраменто Монархс)
 З Никки Тисли (Лос-Анджелес Спаркс)
 З Никеша Сейлс (Коннектикут Сан)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2004